Le guerre mandaloriane sono eventi visti nell'universo espanso di Guerre stellari. Iniziate attorno al 3.965 BBY, si conclusero nel 3.960 BBY, con la vittoria della Repubblica. Iniziarono con la conquista di diversi mondi dell'Orlo Esterno della galassia da parte dei mandaloriani, e in seguito la Repubblica intervenne temendo che potessero espandersi troppo e diventare una pericolosa minaccia.

Storia

Origine 
Dopo la fine della grande guerra Sith, i mandaloriani erano rimasti divisi e deboli. Desiderando più gloria e venendo spinti dall'Impero Sith rimasto di Exar Kun, i mandaloriani cominciarono a conquistare territori dell'Orlo Esterno intorno al 3.983 BBY. In circa 10 anni riuscirono ad avere una porzione di spazio maggiore di quella degli Hutt. Uno dei loro piani (e dei Sith) era di attirare la Repubblica in un conflitto di proporzioni giganti. Il Senato Galattico votò per non interferire negli eventi, perché i pianeti invasi non erano sotto la protezione della Repubblica.  Le guerre cominciarono veramente quando i mandaloriani, deridendo la Repubblica per il suo atteggiamento codardo, cominciarono un assalto in massa in tre settori diversi dello spazio Repubblicano.

I mandaloriani conquistarono Dxun, una luna di Onderon. La Repubblica non si sentiva di affrontare gli invasori, così il leader Mandalore the Ultimate  cominciò ad attaccare senza pietà i civili di Onderon. La Repubblica mandò delle forze per fermare i mandaloriani, ma il tentativo fallì.

I mandaloriani credevano che la Repubblica usasse tattiche "vergognose" per la difesa, come piazzare basi militari vicino a dei grandi centri abitati. I Repubblicani pensavano che i mandaloriani non avrebbero usato delle "forze appropriate" per attaccare le città; una teoria che si dimostrò errata quando le città vennero completamente distrutte con l'uso di strumenti nucleari e altre armi di distruzione di massa.

Intervento dei Jedi 
Nonostante le richieste della Repubblica, il Consiglio Jedi era riluttante all'intervento. Il Consiglio riteneva che la vera minaccia, identificata in seguito come l'Impero Sith, si doveva ancora rivelare, e quindi proibì agli Jedi di andare in guerra. In seguito alla Battaglia di Cathar, due giovani Jedi, Revan e Malak, decisero di passare all'azione, richiedendo supporto dai Cavalieri Jedi che non erano d'accordo sulla posizione del Consiglio. Molti Cavalieri seguirono il genio tattico Revan, e il suo grande amico Malak. La Repubblica accettò con piacere il supporto, e cominciò la vera e propria guerra.
I Maestri Jedi ritenevano che Revan e Malak offrissero una risposta troppo veloce ai problemi della Galassia, e temevano che questo avrebbe portato a molti problemi.

Quando Revan prese il controllo delle forze Repubblicane diede prova di essere uno dei più brillanti tattici della storia. Riusciva spesso a battere i mandaloriani sia nello spazio che sul terreno, disponendo le forze solo verso i pianeti "tattici" lasciando scoperti i pianeti meno importanti per vincere più in fretta la guerra, nonostante l'evidente svantaggio numerico. Egli riuscì a sfruttare a meglio le conformità dei pianeti, la loro posizione e le debolezze dei suoi avversari, per esempio scelse Malachor V, poiché era un pianeta vietato ai mandaloriani, che quindi non ne conoscevano la conformazione geografica né avevano basi o spie su di esso, il che dava un enorme vantaggio alle truppe della Repubblica.

Le forze della Repubblica ebbero numerose perdite nella guerra, in molti casi perdendo 10 uomini per ogni mandaloriano caduto, ma il comando di Revan riuscì a portare la vittoria e costringendo i mandaloriani a ritirarsi a Yavin, poi a Korriban, via da Dxun e infine allo spazio mandaloriano originale.

La guerrà termino a Malachor V. Revan usò una massiccia armata stellare costituita da soldati Repubblicani e Jedi, scelti bene tra quelli la cui lealtà era in discussione. A conoscenza di pochi, Revan aveva dato disposizione a un tecnico Zabrak, Bao-Dur, di costruire una potente arma di distruzione, il Generatore di Masse Oscure. A tenere d'occhio l'arma era stato messo L'Esule Jedi, uno dei Jedi che aveva seguito Revan in guerra e che era diventato uno dei migliori Generali. L'Esule diede il comando a Bao-Dur di attivare l'arma, e nel fare ciò la flotta repubblicana e mandaloriana vennero schiacciate dalla gravità generata. Durante la battaglia finale che imperversò su Malchor, Revan stesso uccise Mandalore, ponendo simbolicamente fine alla guerra e sancendo la sua vittoria.

Risultati 
Pochi delle due flotte erano sopravvissuti. Questo segnò la mossa finale di Revan prima di passare definitivamente al Lato Oscuro. Questo terribile atto di distruzione obbligò l'Esule a tagliare il suo collegamento con la Forza, causando un buco in essa. L'Esule era l'unica persona di quelli che avevano seguito Revan a rinunciare al Lato Oscuro e a tornare a Coruscant per affrontare il processo dal Consiglio Jedi. I Maestri lo esiliarono spiegandogli che il motivo era di aver seguito Revan, ma le vere ragioni erano diverse. Temevano il buco nella Forza che si era formato in lui e il fallimento dei loro insegnamenti.

Sulla superficie di Malachor V, Revan trovò l'antica Accademia Trayus, una vecchia roccaforte Sith con una forte presenza nel lato oscuro. Qui il ragazzo venne corrotto dagli insegnamenti dei Sith.

Revan e Malak erano riconosciuti come eroi agli occhi della Repubblica. Revan se ne andò con il resto della sua flotta, facendo credere di essere in cerca delle navi mandaloriane rimanenti, ma in realtà stava cercando l'antica Star Forge. Un anno dopo, Revan e Malak tornarono alla testa di una grandissima armata Sith, formata da astronavi Repubblicane e altre di tipo alieno. Iniziò la Guerra Civile Jedi.

Battaglie 
 3.965 BBY: Prima Battaglia di Onderon
 3.965 BBY: Battaglia di Cathar
3.965 BBY: Prima Battaglia di Dxun
 3.963 BBY: Battaglia di Serroco
 3.963 BBY: Battaglia di Cathar
 3.963 BBY: Battaglia di Iridonia
 3.962 BBY: Battaglia di Dagary Minor
 3.962 BBY: Battaglia di Eres III
 3.962 BBY: Battaglia di Duro
 3.962 BBY: Battaglia di Althir
 3.961 BBY: Battaglia di Taris
 3.961 BBY: Battaglia del grappolo di Jaga
 3.960 BBY: Seconda Battaglia di Onderon
 3.960 BBY: Seconda Battaglia di Dxun
 3.960 BBY: Battaglia di Malachor V

Partecipanti alla guerra

Repubblica 
 Bao-Dur
 Cede
 Derred
 Forn Dodonna
 Talvon Esan
 Gann
 Jedi Exile
 Mon Halan
 Arren Kae
 Saul Karath
 Malak
 Nisotsa
 Carth Onasi
 Atton Rand
 Revan
 Cariaga Sin
 Xaset Terep
 Trask Ulgo
 Varko
 Xaart
 Yusanis

Mandaloriani 
 Bralor
 Canderous Ordo
 Cassus Fett
 Ergeron
 Jagi
 Jarg
 Kelborn
 Mandalore the Ultimate
 Mira
 Reeza
 Sherruk
 Xor
 Zuka

Apparizioni 
 Star Wars: Knights of the Old Republic
 Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords (flashback)

Bibliografia 
 The New Essential Chronology

Collegamenti esterni 
 

Conflitti dell'Universo espanso di Guerre stellari
Mandaloriani